Kapuas bezeichnet:

 Kapuas (Fluss), ein Fluss in Westkalimantan (Kalimantan Barat)
 Kapuas (Zentralkalimantan) (kleiner Kapuas), ein Fluss in Zentralkalimantan (Kalimantan Tengah)
 Kapuas (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk in Zentralkalimantan (Kalimantan Tengah)
 Kapuas Hulu, ein indonesischer Regierungsbezirk in Westkalimantan (Kalimantan Barat)
 Kuala Kapuas, der Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Kapuas